Grzegorz Wagner (piłkarz)
 Grzegorz Wagner (siatkarz)